Via —  termo genério para rodovia, estrada, avenida, alameda ou rua
 Via normal —  o percurso habitual, em alpinismo
 Via de montanha —  o percurso até o topo de uma montanha, em alpinismo
Via (empresa)  —  empresa de comércio varejista brasileira

Topônimos
 Vias, Hérault —  comuna francesa do departamento de Hérault

Acrônimos
 VIA —  antiga designação Organização da Aviação Civil Internaciona(ICAO/OACI) para a empresa aérea VIASA

Outros
VIA Technologies—  fabricante taiwanesa de circuitos integrados
VIA Rail —  empresa canadense que administra transportes ferroviários
Via Embratel—  empresa de TV por assinatura

Ver também
Via Brasil 
Acrónimos
Desambiguação